Bruno Pollazzi – dirigente sportivo italiano
Pilade Pollazzi – scrittore italiano